Patrick Leahy (1877–1927) olimpiai ezüst- ill. bronzérmes ír magas- ill. távolugró
Patrick Leahy (1940) amerikai szenátor Vermont államból